Výraz Óšú může znamenat:

 Óšú (Iwate) – město v japonské prefektuře Iwate
 Provincie Mucu – jiný název pro japonskou provincii Mucu